Muara Sahung (plaats), een plaats in Indonesië
Muara Sahung (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing